Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer „45”:

Polska
 45 Dywizja Piechoty (1939)

Amerykańska
  (1923-1945 i 1946-1968)

Austro-węgierska
 45 Dywizja Piechoty Obrony Krajowej (1901-1917) → 45 Dywizja Strzelców (1917-1918)

Niemieckie
 45 Rezerwowa Dywizja Piechoty sformowana w 1914
 45 Dywizja Piechoty (1938-1945)

Rosyjskie i radzieckie
 45 Dywizja Piechoty (1898-1917)
 45 Dywizja Strzelców (1919-1932) → 45 Korpus Zmechanizowany
 45 Dywizja Strzelecka (1935-1943) → 74 Gwardyjska Dywizja Strzelecka